Dejan Bojović – ex pallavolista serbo
 Mijuško Bojović – calciatore montenegrino
 Milan Bojović – calciatore serbo
 Miljana Musović conuigata Bojović (1987) – cestista serba
 Miloš Bojović (1981) – cestista, allenatore di pallacanestro e giornalista jugoslavo
 Miloš Bojović (1938-2001) – cestista, allenatore di pallacanestro e giornalista jugoslavo
 Petar Bojović – generale serbo